Allsvenskan 1985 kan syfta på:

Fotbollsallsvenskan 1985
Allsvenskan i ishockey 1985
Hallsvenskan 1985